Glušci je ime več naselij:
 Glušci, Hrvaška - naselje pod upravo mesta Metković, Dubrovniško-neretvanska županija, Hrvaška
 Glušci, Srbija - naselje v Občini Bogatić, Mačvanski upravni okraj, Srbija